Михаил Сокольский:
 Сокольский, Михаил Борисович (наст. фамилия Плаксин) (1878—1915) — русский оперный певец, баритон
 Сокольский, Михаил Владимирович (1901—1941) — советский театральный режиссёр

Примечания